Buckley steht für:
 Buckley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buckley-Klasse, Schiffsklasse
 Buckley Motors, irisches Montagewerk für Automobile
 Oliver E. Buckley Condensed Matter Prize, Physikpreis

Buckley ist der Name folgender

Orte in Großbritannien:
 Buckley (Flintshire) 
 Buckley (Greater Manchester)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckley (Illinois)
 Buckley (Michigan)
 Buckley (Washington)

im NRHP gelisteter Objekte:
 Buckley Homestead, in Lowell, Indiana, ID-Nr. 84000503
 Buckley House, in New Hebron, Mississippi, ID-Nr. 80002267
 Buckley Ranch, in Hartsel, Connecticut, ID-Nr. 99001667

geografischer Objekte:
 Buckley Bay, Bucht in der Antarktis 
 Buckley Cemetery, Friedhof in Buckley, Washington
 Buckley-Insel, Nunatak in der Antarktis
 Mount Buckley, Gipfel auf der Buckley-Insel